Агаоглу — турецкая фамилия:

Известные носители
 Агаоглу, Адалет (1929—2020) — турецкая писательница, переводчица и драматург.
 Агаоглу, (Агаев) Ахмед-бек (1868—1939) — азербайджанский государственный деятель, журналист и тюрколог.
 Агаоглу, Ешим (род. 1966) — турецкая художница и поэтесса.
 Агаоглу, Самед (1909—1982) — турецкий писатель азербайджанского происхождения.
 Агаоглу, Сюрейя (1903—1989) — турецкая писательница и юрист азербайджанского происхождения, первая женщина-адвокат в истории Турции.